María de la Concepción Francisca de Asís de Borbón y Borbón (Madrid, 26 de diciembre de 1859 - Madrid, 21 de octubre de 1861) fue la octava hija del matrimonio formado por la reina Isabel II de España y su consorte, el rey Francisco de Asís de Borbón. Como hija de monarca, María de la Concepción recibió el título de infanta de España.

Biografía 
Nació en el palacio real de Madrid. La infanta fue bautizada el 27 de diciembre de 1859 en la capilla del Palacio de Oriente siendo apadrinada por los infantes Luisa Fernanda y Antonio de Orleans. La infanta Isabel y el futuro rey Alfonso XII eran sus hermanos mayores.

Pocos meses después del nacimiento de su hermana María del Pilar, la infanta María de la Concepción falleció prematuramente. Fue enterrada en el panteón de los Infantes en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en la sexta cámara sepulcral, en el conocido como mausoleo de párvulos, bajo el epitafio:MARIA A CONCEPTIONE, ELISABETH II FILIA
(María de la Concepción, hija de Isabel II)

Órdenes 

 27 de diciembre de 1859: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Referencias 

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa